Miodrag Belodedici 
Miodrag Džudović 
Miodrag Jovanović
:en:Miodrag Kojadinović 
Miodrag Božović 
Miodrag Anđelković
Desambiguação